Примера Дивисьон Чили 1936 () — 4-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1936
Чили
Спорт в Чили в 1936 году